Pony steht für:

 Pony (Pferd), Pferd mit Stockmaß bis 148 cm
 Pony (Frisur), Frisur
 Pony (Magazin), Stadtmagazin in Göttingen
 Pony (Marke), Modelabel aus den Vereinigten Staaten
 Pony (Programmiersprache), objektorientierte Programmiersprache
 Pony (Texas), Stadt in Texas
 Pony (Zeitschrift), Zeitschrift für Kinder
 Pony (Band), Kindermusikgruppe
 Pony, anders für Damengedeck in der Gastronomie

Fahrzeuge:
 Citroën Pony (auch Namco Pony), Pkw-Modell von Citroën
 Hyundai Pony, Pkw-Modell von Hyundai
 Beepo Pony, Pkw-Modell von Beepo Electric Vehicles
 Pony Motos, Motorfahrrad von Amsler & Co
 Pony, Baureihe Be 2/4 der Straßenbahn Zürich, siehe VBZ Be 4/6 (Tram 2000)
 Jenbach Pony, Feldbahnlokomotive

Siehe auch:
 Pony Club, Reiter-Jugendorganisation
 Pony-Express, Postbeförderungsdienst in den Vereinigten Staaten
 Pony Lake, See auf der Ross-Insel, Antarktis
 Mein kleines Pony, US-amerikanische Fernsehserie und Spielfigur